Cothran ist der Familienname folgender Personen:

 James S. Cothran (1830–1897), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Cothran (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 John Cothran Jr. (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler